Marier ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Marier (1895–1971), kanadischer Sänger
 Céline Marier (1871–1940), kanadische Sängerin und Gesangspädagogin